Notari, fedatari públic als països amb dret llatí
 Notari romà
 Notari bizantí